Krampe steht für:
 Krampe (Verbindungselement)
 Karde (Krempel), ein Gerät der Spinnerei
 Flachkreuzhacke (oberdeutsch), siehe Hacke (Werkzeug)
 Große Krampe und Kleine Krampe, zwei Gewässer in Berlin

Orte in Polen:
 Krępa Krajeńska (ehemals Krampe im Landkreis Arnswalde, Pommern), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Gmina Tuczno
 Krępa Słupska (ehemals Krampe im Landkreis Stolp, Pommern), Ort in der Woiwodschaft Pommern
 Krępa (Białogard) (ehemals Krampe im Landkreis Belgard, Pommern), Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Krępa (Zielona Góra) (ehemals Krampe im Landkreis Grünberg i. Schles., Niederschlesien), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Zielona Góra
 Krępa Kaszubska (ehemals Krampe, Kreis Lauenburg in Pommern), Ort in der Woiwodschaft Pommern, siehe Gmina Nowa Wieś Lęborska

Personen:
 Arnold Krampe (1910–1983), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat und Oberkreisdirektor
 Alexander Krampe (* 1967), deutsch-österreichischer Arrangeur und Komponist
 Ariane Krampe (* 1961), deutsche Serienproduzentin
 Christoph Krampe (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Dieter Krampe (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Florian Krampe (* 1980), deutsch-schwedischer Politikwissenschaftler
 Gerhard Krampe (1891–1980), deutscher Politiker (CDU), nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter
 Hans-Dieter Krampe (1937–2019), deutscher Fußballspieler

 Karl Krampe (1858–1934), deutscher Bergmann, Winkelier und Mundartdichter
 Robert Krampe (* 1980), deutscher Komponist und Musiker
 Samanta Krampe (* 2003), lettische Skilangläuferin
 Wilhelm Krampe (1925–1986), deutscher Politiker (CDU), MdB

Unternehmen:
 Krampe (Fahrzeugbau), Hersteller von Anhängern und Trailern